Athīna – endonimo greco della città di Atene
 Athina – variante del nome proprio di persona femminile Atena